podudzie – część odnóża lub kończyny
 Podudzie - dawna część wsi Borki w Polsce
 Podudzie – dawny folwark i koszarka kolejowa na Litwie